Выголь — посёлок сельского типа в Клинском районе Московской области, в составе Воздвиженского сельского поселению. Население —  чел. (). До 2006 года Выголь входил в состав Шипулинского сельского округа. Основан в 1957 году при торфоразработках, Выгольское торфобрикетное предприятие закрыто в 1993 году.

Посёлок расположен в северо-западной части района, примерно в 20 км к западу от райцентра Клин, среди обширных болот, на безымянном левом притоке реки Раменка, высота центра над уровнем моря — 162 м. Ближайший населённый пункт — Жестоки на восточном, противоположном берегу реки.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воздвиженское на сайте Клинского района
 Устав сп Воздвиженское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин